Apache Geronimo — сервер приложений с открытым исходным кодом, разрабатываемый Apache Software Foundation.

В настоящее время Apache Geronimo соответствует спецификации Java EE 6.0.

Проект Apache Geronimo получил существенную поддержку от компании IBM. В октябре 2005 года IBM анонсировала бесплатную версию своего сервера приложений WebSphere Websphere Application Server Community Edition, основанную на Geronimo.

Примечания

Ссылки 
 geronimo.apache.org
 Ресурсы проекта Apache Geronimo

Серверы приложений
Проекты Apache
Программное обеспечение с лицензией Apache Software License
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Java Enterprise Edition
Веб-серверы на основе Java